Theodor Mommsen (1817-1903) – storico, numismatico, giurista, epigrafista e studioso tedesco
 Hans Mommsen (1930-2015) – storico tedesco, specializzato nel periodo della Repubblica di Weimar e del nazismo, pronipote di Theodor